Aleu (Ariège), een gemeente in het Franse departement Ariège
Aleu (motorfiets), een Spaans historisch motorfietsmerk